

Jeux olympiques d'été de 1896 

Les Jeux olympiques d’été de 1896, Jeux de la première olympiade, sont organisés en 1896 à Athènes en Grèce. Ces jeux sont les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne à être organisés par le Comité international olympique. Ils se déroulent du 6 avril au 15 avril 1896.

Jeux olympiques d'été de 1900 

Les Jeux olympiques d'été 1900, Jeux de la II olympiade de l'ère moderne, se tiennent à Paris en 1900 à la suite de la prise de décision dans ce sens à l'occasion du premier Congrès olympique (1894). Aucune cérémonie d'ouverture ou de fermeture au programme, mais le , un défilé des gymnastes a lieu dans le vélodrome de Vincennes lors de la fête fédérale de l'Union des sociétés de gymnastique de France.

Jeux olympiques d'été de 1904 

Les Jeux olympiques d'été de 1904, Jeux de la III olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Saint-Louis, aux États-Unis.

Jeux olympiques d'été de 1908 

Les Jeux olympiques d'été de 1908, Jeux de la  olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Londres, au Royaume-Uni du 27 avril au . L’évènement se déroule dans le cadre de l'exposition franco-britannique commémorant l'Entente cordiale où contrairement aux jeux de 1900 et 1904, les épreuves sportives sont considérées par les organisateurs avec une plus grande attention. Les Jeux olympiques de Londres se déroulent en quatre phases. Tout d’abord, les "jeux de printemps" se déroulent de la fin avril à la mi-juin, regroupant  les sports de raquettes et le polo. Ensuite, les « jeux d’été » se déroulent durant le mois de juillet et accueillent la majorité des sports olympiques au programme tels l’athlétisme, la natation ou la gymnastique. De la fin juillet à la fin août, des "jeux nautiques"  regroupant la voile et l’aviron sont organisés à l’extérieur de la ville. Enfin, les "jeux d’hiver", quatrième phase du programme, permettent aux spectateurs de suivre les épreuves de patinage artistique, de boxe et de rugby pendant la deuxième quinzaine du mois d’octobre.

Jeux olympiques d'été de 1912 

Les Jeux olympiques d'été de 1912, Jeux de la V olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Stockholm, en Suède du 5 mai au . La capitale suédoise fut désignée ville hôte de ces jeux lors de la 10 session du Comité international olympique à Berlin le , aucune autre ville n'était candidate.
 
L'évènement devient universel puisque les cinq continents sont représentés. Par ailleurs, ces jeux se déroulent sur une courte période et en dehors d'une exposition commerciale. Le chronométrage semi-électrique pour les courses d'athlétisme ainsi que les haut-parleurs sont utilisés pour la première fois. 

28 nations et  athlètes (dont 48 femmes) prirent part à 102 épreuves dans 14 sports. Les sportifs les plus en vue de cette olympiade furent entre autres les athlètes Hannes Kolehmainen et Jim Thorpe. Les compétitions féminines de natation et de plongeon sont disputées pour la première fois, tout comme le pentathlon moderne.

Jeux olympiques d'été de 1920 

Les Jeux olympiques d'été de 1920, Jeux de la VII olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Anvers, en Belgique du 20 avril au . Les jeux prévus à Berlin en 1916 furent annulés en raison de la Première Guerre mondiale.

Deux symboles olympiques font leur apparition à l'occasion de ces jeux : le drapeau olympique imaginé par le baron Pierre de Coubertin, et le serment olympique qui est prêté  pour la première fois par un athlète à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

29 nations et  athlètes (dont 65 femmes) prirent part à 154 épreuves dans 22 sports. Les sportifs les plus en vue de cette olympiade furent entre autres l'athlète finlandais Paavo Nurmi, l'escrimeur italien Nedo Nadi, la nageuse américaine Ethelda Bleibtrey et la joueuse de tennis française Suzanne Lenglen.

Jeux olympiques d'été de 1924 

Les Jeux olympiques d'été de 1924, Jeux de la VIII Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Paris, en France, du 4 mai au . Pour ses adieux aux jeux, le baron Pierre de Coubertin milita en faveur de la capitale française, qui organisa ainsi ses deuxièmes jeux après ceux de 1900.

La devise olympique de Coubertin empruntée à l'abbé Henri Didon :  (plus vite, plus haut, plus fort) est introduite à l'occasion de ces jeux, ainsi que le rituel de lever des trois drapeaux à la cérémonie de clôture.

En 1924, 44 nations et  athlètes (dont 135 femmes) prirent part à 126 épreuves dans 17 sports. Les athlètes les plus en vue de ces jeux furent les coureurs de fond finlandais à l'image de Paavo Nurmi ainsi que le nageur Johnny Weissmuller et l'escrimeur Roger Ducret.

Jeux olympiques d'été de 1928 

Les Jeux olympiques d'été de 1928, Jeux de la  Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Amsterdam, aux Pays-Bas du 17 mai au . Après deux échecs successifs, la métropole néerlandaise fut désignée par le Comité international olympique le  à Lausanne au détriment de la ville de Los Angeles qui reçut néanmoins l’assurance d’accueillir les jeux de 1932. La reine Wilhelmine de Hollande opposa un veto à l’organisation de cet évènement par son pays, considérant les Jeux olympiques comme une « manifestation païenne ».

Ces jeux virent pour la première fois l’allumage de la flamme olympique et l’arrivée des femmes en athlétisme, malgré l’hostilité du baron Pierre de Coubertin.

46 nations et 2883 athlètes (dont 277 femmes) prirent part à 109 épreuves dans 14 sports. Les sportifs les plus en vue de ces jeux furent, comme quatre ans plus tôt, l’athlète Paavo Nurmi et le nageur Johnny Weissmuller.

Jeux olympiques d'été de 1932 

Les Jeux olympiques d'été de 1932, Jeux de la X Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Los Angeles, aux États-Unis du 30 juillet au . Pour la deuxième fois de l'histoire, les olympiades se déroulent dans une ville américaine après Saint-Louis en 1904. Los Angeles fut désignée pays hôte en  par le Comité international olympique, aucune autre ville n'était candidate.

Les États-Unis traversent une terrible crise économique sans précédent à la suite du krach boursier de 1929. Près de quinze millions d'américains sont à la recherche d'un emploi. Les Jeux olympiques ne sont par conséquent qu'une diversion dans une Amérique non encore redressée par le New Deal.

37 nations et  athlètes (dont 126 femmes) prirent part à 117 épreuves dans 14 sports.  Il y eut moitié moins de participants qu'aux jeux de 1928 à cause de l'éloignement et des coûts élevés pour se rendre en Californie.

Jeux olympiques d'été de 1936 

Les Jeux olympiques d'été de 1936, Jeux de la XI Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Berlin, en Allemagne du 1 au . La capitale allemande fut désignée pour la seconde fois comme pays organisateur, mais les  Jeux olympiques de 1916 avaient été annulés en raison de la Première Guerre mondiale. Personne ne pouvait prévoir les changements politiques qui allaient survenir en Allemagne quand le CIO confia à Berlin et à la république de Weimar l'organisation des jeux en 1931. Avec l'arrivée au pouvoir du régime nazi, plusieurs pays demandèrent le boycottage de ces Jeux olympiques.

Les Jeux de Berlin se déroulèrent dans une atmosphère de xénophobie et d'antisémitisme, Adolf Hitler voulant se servir de cet évènement pour faire la propagande du nazisme et des théories sur la supériorité de la race aryenne. 

Du point de vue sportif, 49 nations et  athlètes (dont 331 femmes) prirent part à 129 épreuves dans 19 sports. Le héros incontesté de ces jeux fut le sprinteur noir-américain Jesse Owens qui remporta quatre titres olympiques en athlétisme.

Jeux olympiques d'été de 1948 

Les Jeux olympiques d'été de 1948, jeux de la XIV Olympiade de l'ère moderne ont été célébrés à Londres, au Royaume-Uni du 29 juillet au . Ce fut les premiers jeux organisés après ceux de Berlin en 1936. Les Jeux olympiques de 1940 avaient été programmés à Tokyo puis à Helsinki mais la Seconde Guerre mondiale avait contraint à leur annulation. Ceux de 1944 prévus à Londres connurent le même sort.

Trois ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale qui a fait des millions de morts, l’Europe est exsangue et en pleine période d’austérité. Au Royaume-Uni, la reconstruction de la ville de Londres, fortement touchée les  bombardements allemands (blitz) est loin d’être achevée. Aucune installation sportive n’est construite  pour ces jeux. Les athlètes sont logés dans des écoles ou des baraques militaires. Quelques équipes apportent même de la nourriture afin de pallier d’éventuels problèmes de ravitaillement.

Côté compétition, 59 nations et  athlètes (dont 390 femmes) prirent part à 136 épreuves dans 17 sports. La hollandaise Fanny Blankers-Koen  fut l’héroïne de ces jeux en remportant à l’âge de trente ans quatre titres olympiques en athlétisme.

Ces Jeux olympiques de 1948 à Londres furent les premiers à être retransmis à la télévision. 

À noter également que la veille du début des Jeux, le  à Stoke Mandeville eut lieu une esquisse des premiers Jeux Paralympiques.

Jeux olympiques d'été de 1952 

Les Jeux olympiques d'été de 1952, jeux de la XV Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Helsinki du 19 juillet au . La capitale finlandaise avait été choisi pour organiser les Jeux olympiques de 1940 en remplacement de Tokyo, mais ceux-ci furent annulés pour cause de Seconde Guerre mondiale.

Ces jeux marquèrent le retour de l'Union des républiques socialistes soviétiques, absente depuis la révolution bolchévique de 1917, ainsi que de l'Allemagne et du Japon. En pleine Guerre froide, les organisateurs décidèrent de scinder le village olympique en deux : les démocraties occidentales d'un côté et les pays issus du bloc soviétique de l'autre.

Côté compétition, 69 nations et  athlètes (dont 519 femmes) prirent part à 149 épreuves dans 17 sports. Le héros incontesté de ces jeux fut le tchécoslovaque Emil Zátopek qui remporta trois titres olympiques en athlétisme (le m, le m et le marathon).

Jeux olympiques d'été de 1956 

Les Jeux olympiques d’été de 1956, jeux de la XVI Olympiade de l'ère moderne, ont été organisés à Melbourne, en Australie, du 22 novembre au . Pour la première fois dans l'histoire, les Jeux olympiques se déroulent dans l'hémisphère Sud.

En raison de la législation sur les entrées d'animaux dans le territoire australien, les épreuves d'équitation sont annulées. C'est ainsi que, du 10 au , 29 pays participent aux Jeux équestres de Stockholm.

Jeux olympiques d'été de 1960 

Les Jeux olympiques d'été de 1960, jeux de la XVII Olympiade de l'ère moderne, ont été organisés à Rome, en Italie, du 25 août au .

La ville de Rome avait dû renoncer aux Jeux olympiques d'été de 1908 car elle était incapable de faire face aux exigences financières. En effet, les fonds destinés aux Jeux furent utilisés pour réparer les dégâts de l'éruption du Vésuve en 1906.

Pour ces premiers jeux en terre italienne, l'organisation et les installations furent à la hauteur de l'événement. Le seul point négatif fut la canicule, qui fit souffrir de nombreux athlètes.

Jeux olympiques d'été de 1964 

Les Jeux olympiques d'été de 1964, jeux de la XVIII Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Tōkyō, au Japon, du 10 au . C'était la première fois que le continent asiatique accueillait cet évènement. 

Tōkyō avait déjà été choisie en 1936 par le Comité international olympique pour organiser les Jeux olympiques d'été de 1940 à l'occasion du  anniversaire de la fondation dynastique japonaise, mais la Seconde Guerre mondiale, et notamment la guerre sino-japonaise commencée dès 1937, avait forcé leur annulation. 

Vingt-quatre ans plus tard, les dirigeants japonais voulurent montrer que leur pays s'était relevé de la guerre et, afin de montrer leur puissance économique, ils décidèrent d'investir d'énormes capitaux dans la construction d'installations sportives ultra-modernes. 

Ces Jeux olympiques furent un succès populaire : 2 millions de billets furent vendus sur les différents sites olympiques.

Jeux olympiques d'été de 1968 

Les Jeux olympiques d'été de 1968, Jeux de la  Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Mexico, au Mexique, du 12 au . 

Ces Jeux de 1968, les premiers organisés dans un pays en voie de développement, furent fortement marqués par les événements politiques. Ouverts sous la protection de l'armée à la suite du massacre de Tlatelolco au cours duquel des étudiants furent tués par la police et l'armée mexicaine, ils se poursuivirent par des gestes de protestation exécutés contre la ségrégation raciale en vigueur aux États-Unis.

112 pays et  5516 athlètes (4735 hommes et 781 femmes) prirent part à 172 compétitions sportives dans 18 sports. 

L'altitude de Mexico, située à , posa des problèmes de respiration à de nombreux athlètes, mais contribua par ailleurs à des performances sportives exceptionnelles.

Jeux olympiques d'été de 1972 

Les Jeux olympiques d'été de 1972, jeux de la XX olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Munich, en République fédérale d'Allemagne du 26 août au .

Trente-six ans après les jeux de Berlin, Munich, capitale de la Bavière souhaite effacer des mémoires le souvenir de la propagande nazie des jeux de 1936. 
Pour cet évènement, la ville de Munich est transformée et le complexe sportif qui abritera les jeux sera l'un des plus denses et l'un des plus modernes de l'époque.

121 nations et 7134 athlètes (dont 1059 femmes) prirent part à 195 compétitions sportives dans 21 sports. Le héros de ces jeux est le nageur américain Mark Spitz et ses sept titres olympiques.

En marge des épreuves sportives, ces Jeux olympiques de 1972 furent marqués par un drame, celui de la prise d'otages d'athlètes israéliens par un commando palestinien et des exécutions qui en découlèrent.

Jeux olympiques d'été de 1976 

Les Jeux olympiques d'été de 1976, jeux de la XXI olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Montréal, au Québec, Canada, du 17 juillet au .

92 nations et 6084 athlètes (dont 1260 femmes) prirent part à 198 compétitions sportives dans 21 sports. L’héroïne de ces jeux fut la gymnaste roumaine Nadia Comăneci.

Des polémiques furent engagées sur le coût des installations sportives et sur le boycott de la majorité des pays africains en raison de la présence de la Nouvelle-Zélande.

Quatre ans après la tragédie de Munich, la sécurité est renforcée. Près de 100 millions de dollars sont affectés à la protection des athlètes et des délégations étrangères.  policiers et soldats sont mobilisés.

Jeux olympiques d'été de 1980 

Les Jeux olympiques d'été 1980, Jeux de la XXII Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Moscou, pour la première fois en URSS du 19 juillet au .

Ces jeux furent marqués par le boycott d'une cinquantaine de nations (dont les États-Unis) à la suite de  l'invasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique en 1979. Compte tenu de ces absences, la valeur des compétitions fut mise en question, même si 36 records du monde furent battus à cette occasion.

80 nations et  athlètes (dont  femmes) prirent part à 203 épreuves dans 21 sports.

Le budget d'organisation a été de 9 milliards de dollars. Pour ces jeux, la sécurité fut énormément renforcée et une grande partie de la ville fut réservée à la circulation olympique.

Jeux olympiques d'été de 1984 

Les  Jeux olympiques d'été de 1984, Jeux de la XXIII Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés du 28 juillet au  à Los Angeles aux États-Unis.

Ces Jeux olympiques de 1984 furent marqués par le boycott d'une quinzaine de pays du bloc communiste formant le rideau de fer, dont l'URSS, craignant pour leur sécurité mais également en réplique au boycott américain quatre ans plus tôt.

Par ailleurs, pour la première fois, des jeux furent exclusivement financés par le secteur privé. Le bénéfice pour le comité d'organisation sera estimé à près de 150 millions de dollars.

140 nations et  athlètes (dont  femmes) prirent part à 221 épreuves dans 21 sports. Le sprinteur américain Carl Lewis fut un des sportifs les plus en vue durant ces Jeux olympiques en remportant quatre médailles d'or.

Jeux olympiques d'été de 1988 

Les Jeux olympiques d'été de 1988, Jeux de la XXIV olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés du 17 septembre au  à Séoul, en Corée du Sud. Pour la deuxième fois après Tokyo en 1964, le continent asiatique est l'hôte de Jeux d'été.

Ces Jeux olympiques de 1988 furent marqués par le boycott de la Corée du Nord, qui souhaitait être impliquée dans l'organisation au même titre que sa « sœur-ennemie » du sud. Mais l'évènement qui marqua les esprits fut le contrôle positif pour dopage du sprinter canadien Ben Johnson après sa victoire sur  en athlétisme.

159 nations et  athlètes (dont  femmes) prirent part à 237 épreuves dans 23 sports, dont le Tennis et le Tennis de table qui furent inscrits officiellement au programme de ces jeux de Séoul.

Jeux olympiques d'été de 1992 

Les  Jeux olympiques d'été de 1992, Jeux de la XXV olympiade de l'ère moderne, se sont déroulés à Barcelone du 25 juillet au . Il s'agit des premiers Jeux olympiques organisés sur le territoire espagnol, et des premiers  à se dérouler sans boycott depuis ceux de Munich en 1972. Malgré le contexte politique international, tous les comités nationaux olympiques participent à cet évènement.

169 nations et  athlètes (dont  femmes) prennent part à 257 épreuves dans 23 sports, dont le baseball et le badminton qui sont inscrits officiellement au programme de ces jeux de Barcelone.

Ces jeux sont marqués par la fin de l’amateurisme, à l'image du tournoi de basket-ball, et par la commercialisation à son maximum de l’événement, avec pour symbole le prix exorbitant des droits de télévision.

Jeux olympiques d'été de 1996 

Les Jeux olympiques d'été de 1996, Jeux de la XXVI olympiade de l'ère moderne, se sont déroulés à Atlanta. Les États-Unis accueillirent les Jeux olympiques d'été pour la quatrième fois après Saint-Louis en 1904 et Los Angeles en 1932 et 1984. 

Des polémiques furent engagées sur la légitimité du choix de la ville d'Atlanta au détriment d'Athènes pour les jeux du centenaire, et sur les problèmes d'organisation liés aux transports et à l'informatique.

Ces jeux furent aussi marqués par l'explosion au milieu de la foule, le , d'une bombe dans le parc du Centenaire à Atlanta, faisant deux morts et 112 blessés.

Côté compétition, 197 nations et  athlètes (dont  femmes) prirent part à 271 épreuves dans 26 sports. Les héros de ces jeux furent, entre autres, les athlètes Michael Johnson et Marie-José Pérec, les nageurs Michelle Smith et Alexander Popov et l'haltérophile Naim Suleymanoglu.

Jeux olympiques d'été de 2000 

Les Jeux olympiques d'été de 2000, Jeux de la XXVII olympiade de l'ère moderne, se sont déroulés à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud, Australie) du 15 septembre au  octobre 2000. Ces derniers jeux du millénaire sont les deuxièmes à se tenir en Australie quarante-quatre ans après Melbourne en 1956. 

Le comité d'organisation (SOCOG) est composé de  personnes et est assisté par  volontaires. Les compétitions se répartissent sur 36 sites. La plus grande partie des épreuves, ainsi que le village des athlètes sont concentrés dans le Parc olympique de Homebush Bay près du centre-ville de Sydney. 199 nations et  athlètes (dont  femmes) prennent part à 300 épreuves dans 28 sports, dont le taekwondo et le triathlon qui font leur première apparition officielle au programme olympique.

Avec ses cinq médailles obtenues, la sprinteuse américaine Marion Jones fut considérée pendant longtemps comme l'héroïne de ces jeux, avant que le scandale de dopage lié au laboratoire Balco éclate. Après avoir avoué fin 2007 la prise de substances interdites, elle fut contrainte de restituer au CIO ses médailles obtenues à Sydney

Jeux olympiques d'été de 2004 

Les Jeux olympiques de 2004, jeux de la XXVIII Olympiade de l’ère moderne, se sont déroulés à Athènes (Grèce) du 13 au . La capitale grecque fut désignée pour la deuxième fois ville organisatrice de cet événement après avoir accueilli les premiers Jeux olympiques modernes de l'histoire en 1896. Athènes fut également le lieu des Jeux olympiques intercalaires de 1906, compétition non reconnue par le Comité international olympique. Ces jeux sont les premiers à se tenir en Europe depuis ceux de Barcelone en 1992.

Pour la première fois depuis 1996, tous les Comités nationaux olympiques furent représentés. 201 nations et  athlètes (dont  femmes) ont pris part à 28 sports et 301 épreuves (soit une de plus qu'à Sydney). 

Une grande partie des épreuves s'est déroulée au complexe olympique d'Athènes (ΟΑΚΑ) tandis que certaines compétitions avaient lieu dans d’autres sites urbains, au Pirée, dans la région de l'Attique, voire pour le football dans les quatre autres villes olympiques : Salonique, Volos, Patras et Héraklion.

Les sportifs les plus en vue de ces jeux furent le nageur américain Michael Phelps, la cycliste néerlandaise Leontien Zijlaard-Van Moorsel, la canoéiste allemande Birgit Fischer et l'athlète marocain Hicham El Guerrouj.

Jeux olympiques d'été de 2008 

Les Jeux olympiques d’été de 2008 (sinogrammes simplifiés : , sinogrammes traditionnels : , pinyin : ), connus aussi sous le nom de Jeux de la XXIX Olympiade, ont eu lieu à Pékin et dans six autres villes chinoises, en république populaire de Chine, du 8 au 24 août 2008.

Notes et références 

Jeux olympiques d'été